Le dégazage est un processus par lequel de la matière sous forme solide se retrouve sublimée ou évaporée en gaz et finit par s'échapper du milieu dans lequel il est contenu. Ce phénomène peut se produire si la température augmente considérablement ou si la pression diminue significativement.

Les effets du dégazage peuvent influer sur un large éventail de domaines d'application, tels que l'électronique, l'aérospatial et la médecine. Pour les équipements spatiaux, le gaz libéré peut se condenser sur des matériaux tels que les lentilles de caméra, les rendant inopérantes. Dans le domaine médical, le phénomène de dégazage est important pour l'oncologie et les traitements au laser.

Astronomie 
 En astrophysique, le dégazage est un des phénomènes menant, notamment, à la formation de la queue d'une comète.
 En technique spatiale, lorsqu'un engin spatial est lancé et atteint l'espace, ses composants vont relâcher les bulles de gaz emprisonnées. Le terme à utiliser pour désigner ce phénomène est dégazement.

Sciences de la Terre 
 En géotechnique, le dégazage de lac est une méthode pour enlever progressivement le dioxyde de carbone dissous dans les lacs volcaniques, par exemple avec un tuyau utilisé comme siphon hydraulique : les orgues de Nyos. Cela permet d'éviter les éruptions limniques.
 En volcanologie, le dégazage des magmas ou des laves désigne l'exsolution et la perte en volatils (, , halogènes, etc.) que subissent les magmas (dans la chambre magmatique et/ou dans les conduits magmatiques) ou les coulées de lave.

Chimie 
 En chimie, le dégazage est l’élimination des gaz dissous des liquides.

Thermique 
 En thermique, le terme dégazage est employé pour un mode de traitement des eaux de chaudière et de circuits de chauffage. Il a pour but d'extraire l'oxygène dissous avant l'introduction de l'eau dans la chaudière, où le gaz dissous serait libéré et causerait une corrosion des tubes et parois. Il est réalisé soit par le vide avec une pompe a vide, soit par chauffage a 105 °C (en général au moyen de vapeur s'il s’agit d'une chaudière vapeur). Des extractions chimiques sont également possibles.

Transport maritime 
 Dans le domaine maritime, dégazage est un terme détourné de son sens premier : il s’agissait à l'origine d’évacuer le gaz produit par les hydrocarbures afin de pouvoir pénétrer dans les cuves. Il désigne maintenant communément le rejet à la mer d'hydrocarbures polluants par un navire, qu'ils soient gazeux ou non.

Notes et références